Quint Juni, tribú de la plebs el 315 aC
 Dècim Juni, militar romà
 Tit Juni, aspirant a tribú de la plebs 
 Gai Juni, edil curul i jutge.
 Juni Ciló, governador romà de Bitínia.
 Juni Mauricià, jurista.
 Juni Balb, romà de rang consular.
 Juni Llop, senador romà.
 Juni Titià, cònsol romà el 245.
 Juni Marul·le, cònsol designat el 67.